Raymundo de Souza Rolim é um cantor brasileiro, autor teatral e compositor, nascido em Curitiba, capital do estado do Paraná.

Compositores do Paraná
Cantores do Paraná
Naturais de Curitiba